Die Saison 1992/93 war die zweite Spielzeit der höchsten Spielklasse Mecklenburg-Vorpommerns als Landesliga Mecklenburg-Vorpommern. Es war die zweite Saison als vierthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Meister wurde der 1. FSV Schwerin, der somit zur Saison 1993/94 in die Oberliga Nordost aufstieg.

Statistik

Tabelle

Einzelnachweise 

199293
Landesliga MecklenburgVorpommern 1992 93